Michael Vincent Curran dit Mike « Lefty » Curran (né le  à International Falls, dans l'état du Minnesota aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace qui évoluait en position de gardien de but. Lors des Jeux olympiques d'hiver de 1972 à Sapporo, il remporte la médaille d'argent.

Biographie

Statistiques en carrière

En club 

| 1960-1961 || International Falls High ||  || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1962-1963 || Bobcats de Green Bay ||  || 3 || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1965-1966 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA || 28 || || || || || || 3,68 || 88,4 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1966-1967 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA || 29 || || || || || || 3,11 || 88,9 || 0 || 16 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1967-1968 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA || 29 || || || || || || 2,19 || 91,9 || 3 || 15 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1968-1969 || Bobcats de Green Bay || USHL || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1969-1970 || Bobcats de Green Bay || USHL || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1970-1971 || États-Unis || International || 29 || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1971-1972 || Bobcats de Green Bay || USHL || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1971-1972 || États-Unis || International || 11 || || || || || 35 || 3,39 || || 0 || 7 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1972-1973 || Fighting Saints du Minnesota || AMH || 44 || 23 || 17 || 2 ||  || 131 || 3,09 || 90,9 || 4 || 26 || 2 || || || 90 || 9 || 6,00 || 85,2 || 0 || 0
|-
| 1973-1974 || Fighting Saints du Minnesota || AMH || 40 || 23 || 14 || 2 ||  || 130 || 3,27 || 91,0 || 2 || 6 || 5 || || || 289 || 14 || 2,91 || 91,3 || 0 || 10
|-
| 1974-1975 || Fighting Saints du Minnesota || AMH || 26 || 11 || 10 || 1 ||  || 90 || 3,82 || 89,3 || 0 || 18 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Fighting Saints du Minnesota || AMH || 5 || 2 || 2 || 0 || 240 || 22 || 5,50 || 85,6 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Jets de Johnstown || NAHL || 9 || 7 || 2 || 0 || 547 || 33 || 3,62 || || 0 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1976-1977 || Fighting Saints du Minnesota || AMH || 16 || 4 || 7 || 3 || 848 || 50 || 3,54 || 89,5 || 0 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1976-1977 || Americans de Rochester || LAH || 9 || 1 || 4 || 1 || 391 || 23 || 3,54 || 89,2 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 131 || 63 || 50 || 8 ||  || 423 || 3,44 || 90,3 || 7 || 58 || 7 || || || 379 || 23 || 3,64 || 89,6 || 0 || 10

Internationales 

| 1969 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde || || || || || || || ||align="left"|  de l'élite
|-
| 1970 ||align="left"|  États-Unis ||align="left"| Championnat du monde || || || || || || || ||align="left"|  du Groupe B
|-
| 1971 ||align="left"|  États-Unis ||align="left"| Championnat du monde || || || || || || || ||align="left"|  de l'élite
|-
| 1972 ||align="left"|  États-Unis ||align="left"| Jeux olympiques || 6 || || 18 || 3,00 || 92,1 || 0 || 0 ||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1976 ||align="left"|  États-Unis ||align="left"| Championnat du monde || 5 || || || || 91,1 || || ||align="left"|  de l'élite
|-
| 1976 ||align="left"|  États-Unis ||align="left"| Coupe Canada || 3 || || || 4,47 || 86,3 || || ||align="left"| 
|-
| 1977 ||align="left"|  États-Unis ||align="left"| Championnat du monde || || || || || || || ||align="left"|  de l'élite

Palmarès 
  Médaille d'argent aux Jeux olympiques de Sapporo en 1972

Références 

Naissance en avril 1944
Naissance dans le comté de Koochiching
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1972
Médaillé d'argent olympique américain
Joueur des Fighting Sioux du Dakota du Nord
Joueur des Fighting Saints du Minnesota
Joueur des Americans de Rochester
Gardien de but de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée de l'IIHF
Membre du Temple de la renommée du hockey américain